Anders als die Anderen steht für folgende Filme:

 Anders als die Andern (1919), deutscher Film von Richard Oswald
 Anders als die anderen (1956) (Tea and sympathy), US-amerikanischer Film von Vincente Minnelli